Генна́дий Я́ковлевич Хле́бников-Шана́р (17 сентября 1932, Шанары,  Мариинско-Посадский район, Чувашская АССР — 11 октября 2014) — чувашский советский литературовед, переводчик, литературный критик, профессор. 

В 1993—1997 гг. — заведующий кафедры Чувашского языка и литературы, факультет Чувашской филологии и культуры Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

Биография 
Хлебников Геннадий Яковлевич родился  в семье учителя и первого председателя колхоза Якова Игнатьевича . Окончил Карачевскую среднюю школу Козловского района, Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова, аспирантуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова под руководством Брагинского Иосифа Самуиловича (1905-1989)гг., прекрасного литературоведа, исследователя персидской и таджикской литературы.

Свою трудовую деятельность Хлебников Г. Я. начал в 1954 г. преподавателем русского языка и литературы в Ораушской средней школе Вурнарского района. В 1958—1962 гг. обучался в аспирантуре при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности «Литература народов СССР», защитил кандидатскую диссертацию. Затем работал научным сотрудником, заведующим сектором литературы и фольклора в Научно-исследовательском институте при Совете Министров Чувашской АССР, преподавателем Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева. С 1969 г. — доцент кафедры чувашской литературы в Чувашском государственном университете им. И. Н. Ульянова.

Интерес к литературоведческим дисциплинам Г. Хлебников проявил ещё, будучи студентом Казанского университета. Молодой студент допоздна засиживался в читальном зале богатейшей научной библиотеки, открывая для себя неведомые миры науки и искусства. Он подготовил научные доклады «Жанр романа», «Лирика», свою дипломную работу посвятил исследованию творческой деятельности народного поэта Чувашии П. Хузангая.

В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Становление и развитие чувашского романа». Работа была опубликована в журнале «Дружба народов» (1962, № 3) и альманахе «Тǎван литература» (Родная литература, 1962, 1963).

Хлебников Г. Я. широко исследовал чувашский литературный процесс в целом. Широкую известность получили его научные труды: «Чувашский роман» (1966), «Современная чувашская литература» (1971), «Пултарулăх тĕшши» (Ядро таланта, 1981), «Меслетпе ăсталăх» (Метод и мастерство, 1984), «Чăваш совет литературин поэтики. Малтанхи тапхǎр» (Поэтика чувашской советской литературы. Начальный этап, 1990).

В 2001 г. в Чебоксарах издана монография Г. Я. Хлебникова «Чувашская литературная классика и её наследники». На её страницах прослеживается творческий путь выдающихся чувашских писателей, которые, преодолевая немалые социальные и материальные трудности, сумели дать миру прекрасные духовные и художественные ценности. Среди них: М. Федоров, К. Иванов, М. Сеспель, Ф. Павлов,П. Хузангай, В. Митта, Я. Ухсай и др.

Хлебников Г. Я. внес значительный вклад в методику преподавания чувашского языка и литературы, в подготовку учебных пособий. В 1972 г. вышло его первое учебное пособие «Тǎван литература: 6-мěш класс валли» («Родная литература» для VI класса). С некоторыми уточнениями и дополнениями данное пособие переиздавалось 12 раз. В 1973 г. издано новое учебное пособие «Чǎваш литератури: 10-мěш класс валли» («Чувашская литература» для 10 класса). Названные учебники оказали большую помощь в изучении чувашского языка и литературы. 

Профессор чувашской филологии и культуры Хлебников Г. Я. трудился в Чувашском государственном университете им. И. Н. Ульянова, разрабатывал курсы, читал лекции, вел спецкурсы и семинары, руководил педагогической практикой. На кафедре чувашской литературы не только проводил занятия со студентами, но также руководил поэтическим кружком «Пегас».

Общественное участие 
 Член Союза писателей РФ,  действительный член Чувашской национальной академии наук и искусств

Награды 
За многолетнюю плодотворную работу и за большой вклад в чувашскую литературу Геннадий Яковлевич награждён Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Совета Министров Чувашской АССР, Союза писателей Чувашской Республики, Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.

Творчество 
Научная деятельность Г. Я. Хлебникова посвящена изучению природы, становления и развития чувашского романа. Он исследовал творчество многих писателей и поэтов, поэтику чувашской литературы, стиль писателей, творческое наследие, работал по созданию учебников и хрестоматий для школьного обучения. В Государственном архиве печати Чувашской Республики хранятся 39 книг, более 50 критических статей, очерков Г. Хлебникова, а также литература о нём. Некоторые из них:

 Николаева В. Сǎнарлǎ сǎмах лаççинче / В. Николаева // Тантǎш. — 2002. — 19 авǎн. (№ 38). — С. 12;
 Хлебников Г. Самана поэчĕ / Г.Хлебников // Хлебников Г. Меслетпе ăсталăх.- Шупашкар, 1984.- С. 70-97.
 Афанасьев П. В. Хлебников Геннадий Яковлевич // Афанасьев П. В. Писатели Чувашии / П. В. Афанасьев. — Чебоксары, 2006. — С. 467;
 Одюков И. Одна, но пламенная страсть… / И. Одюков // Ульяновец. — 1982. — 15 окт;
 Хлебников Геннадий Яковлевич // Ученые и сотрудники Чувашского государственного института гуманитарных наук : 1930—2005. — Чебоксары, 2005. — С. 163;
 Хлебников Геннадий Яковлевич // Ученые Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. — Чебоксары, 2005. — С. 375—376;
 Хлебников Геннадий Яковлевич // Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева : история, структура, ученые. — Чебоксары, 2000. — С. 343—344;
 Хлебников Геннадий Яковлевич // Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики. — Чебоксары, 2002. — С. 336;
 Эзенкин В. С. [О литературной критике В. Хлебникова] // Эзенкин В. С. Теоретические основы чувашской литературной критики : 1917—1970-е годы / В. С. Эзенкин. — Чебоксары, 1992. — С. 172—184;
 Юрьев М. И. Хлебников Геннадий Яковлевич // Юрьев М. И. Писатели Советской Чувашии / М. И. Юрьев. — Чебоксары, 1988. — С. 345;
 Ялгир П. Хлебников — Шанар Геннадий Яковлевич // Ялгир П. Литературный мир Чувашии / П. Ялгир. — Чебоксары, 2005. — С. 130.
 Васан А. Тăван литературăшăн хавхаланса // Ялав.- 1982.- N 9.- С. 19.
 Геннадий Хлебников-Шанар: «Яланах тĕрĕссине калама тăрăшрăм» // Хыпар.- 1992.- 29 сент.
 Григорьев Н. Теориллĕ тарăн тишкерÿ // Григорьев Н. Пархатарлă сăнар, сăнарлă чĕлхе.- Шупашкар, 1990.- С. 213—222.
 Григорьев Н. Тимлĕ тишкерÿшĕн // Григорьев Н. Ëçпе ĕмĕт.- Шупашкар, 1985.- С. 92-98.
 Ставский М. Шырав… е аташу? // Григорьев Н. Сăмах вăйне туйса.- Шупашкар, 1992.- С. 254—262.
 Эзенкин В. С. Литература критикин шыравĕсен çул-йĕрĕсемпе меслечĕсем // Эзенкин В. С. Чăваш литературоведенийĕпе критика историйĕн кĕске очеркĕ.- Шупашкар, 1989.-С. 53- 63.
 Артемьев Ю. Итоги поисков // Вопросы литературы.- 1972.- N 6.
 Эзенкин В. С. [О литературной критике В.Хлебникова] // Эзенкин В. С. Теоретические основы чувашской литературной критики. 1917—1970-е годы.- Чебоксары, 1992.- С. 172—184.

Примечания 

Чувашские писатели
Переводчики на чувашский язык
Литература на чувашском языке
Персоналии:Чувашия
Преподаватели Чувашского государственного университета